Wahlkreis Meißen steht für folgende Landtagswahlkreise in Sachsen:

 Wahlkreis Meißen I (1990)
 Wahlkreis Meißen II (1990)
 Wahlkreis Meißen-Dresden Ost (1994 und 1999)
 Wahlkreis Meißen-Dresden Süd (1994 und 1999)
 Wahlkreis Meißen-Dresden West (1994 und 1999)
 Wahlkreis Meißen 1 (2004–2009)
 Wahlkreis Meißen 2 (2004–2009)
 Wahlkreis Meißen 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Meißen 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Meißen 3 (seit 2014)
 Wahlkreis Meißen 4 (seit 2014)

Siehe auch:
 Bundestagswahlkreis Meißen (Begriffsklärung)